Fußball-Bundesliga 1984/1985 vanns av Bayern München före Werder Bremen och Köln.

Inför den sista spelomgången var allting fortfarande öppet kring ligatiteln. Bayern München hade skaffat sig en tabelledning med två poäng och när tvåan Werder Bremen förlorade borta mot Borussia Dortmund med 2–0 var allting klart. Bayern spädde dessutom på sin ledning i tabellen i och med en 3–0-seger hemma mot FC Kaiserslautern.

Tabell

Källor

Noter 

1984 i Västtyskland
1985 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1984/1985
1984/1985